Group Therapy est la traduction de thérapie de groupe qui désigne une psychothérapie collective durant laquelle un ou plusieurs thérapeutes traitent plusieurs patients ensemble, réunis en groupe. 

  est un groupe de hip hop 
 , 2002
 , 2011
 , 2003
 , 1966
  est un film américain de 2004